Међувршје се може односити на:
 Међувршје, насељено место у општини Чачак
 Међувршје (језеро), вештачко језеро на Западној Морави
 Мала хидроелектрана Међувршје